Войлас — название рек:

Россия 
 Войлас (приток Пышенцы) — река.
 Войлас (приток Шочи) — река.